BMI peut faire référence à :

  Body mass index (en français, indice de masse corporelle) ;
  British Midland Airways (Bmi), une ancienne compagnie aérienne britannique ;
  Broadcast Music Incorporated, une organisation américaine de redistribution de droits d'auteur ;
  Bundesministerium des Innern, le ministère du Gouvernement fédéral allemand chargé de la sécurité intérieure ;
  Bureau maritime international, une organisation internationale ;
 .

bmi fait référence à : 
 Bibliothèque multimédia intercommunale d'Épinal, une médiathèque française.